Markus Rupitsch (ur. 8 listopada 1997) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant KSG Klagenfurt. Drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów z 2017.

Przebieg kariery 
Medalista OPA Games. 22 stycznia 2012 ustanowił rekord skoczni Natursprunganlage (K-75) w Achomitz (80,5 metra).

W lipcu 2013 w Villach po raz pierwszy wystąpił w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, plasując się w konkursach FIS Cupu w szóstej i czwartej dziesiątce. We wrześniu 2013 w Einsiedeln zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując miejsca na początku czwartej dziesiątki. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w grudniu 2013 w Seefeld in Tirol, gdzie był 26.

W lutym 2014 w Râșnovie po raz pierwszy punktował w FIS Cupie, dwukrotnie zajmując lokaty w czołowej dziesiątce – w pierwszym konkursie stanął na najniższym stopniu podium, a w drugim był 7. W lutym 2015 w Kranju pierwszy raz stanął na podium Alpen Cupu, dwukrotnie zajmując 3. lokatę. W marcu 2015 w Seefeld zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym – w pierwszym konkursie był 31., a dzień później zdobył pierwszy punkt, plasując się na 30. pozycji.

W sezonie 2016/2017 kilkukrotnie zajmował miejsca w czołowej dziesiątce Alpen Cupu, ostatecznie plasując się na 3. lokacie w klasyfikacji generalnej tego cyklu. 5 stycznia 2017 po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w zawodach najwyższej rangi, odpadając w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Bischofshofen. W lutym 2017 podczas mistrzostw świata juniorów w Park City został brązowym medalistą w konkursie drużynowym. Wystartował także w rywalizacji indywidualnej, gdzie zajął 10. miejsce oraz zmaganiach drużyn mieszanych, gdzie uplasował się na 6. lokacie.

16 września 2017 w Kanderstegu odniósł pierwsze zwycięstwo w zawodach FIS Cupach, sukces ten powtarzając 5 dni później w Râșnovie. W sezonie 2017/2018 w sumie 9 razy zajmował lokaty w czołowej dziesiątce zawodów tego cyklu (w tym 4 razy stając na podium), plasując się ostatecznie na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej. 23 września 2017 w Râșnovie, w ramach letniej edycji po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce Pucharu Kontynentalnego (był 10.). 1 września 2017 zadebiutował w Letnim Grand Prix – w Hinzenbach był 36.

W sezonie 2018/2019 startował głównie w FIS Cupie, raz stając na podium zawodów tej rangi – 15 lipca 2018 w Szczyrku był drugi. 23 września 2018 w Râșnovie zdobył pierwsze w karierze punkty zawodów najwyższej rangi, zajmując 29. lokatę w zawodach Letniego Grand Prix. W sierpniu 2019 w tej samej miejscowości wygrał dwa konkursy FIS Cupu.

W sezonie 2021/2022 FIS Cupu dwukrotnie stawał na podium. 29 stycznia 2022 w Willingen w swoim debiucie w konkursie głównym Pucharu Świata zajął 24. miejsce, zdobywając tym samym punkty cyklu.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Rupitscha na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 22 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997